Sase est un toponyme qui peut désigner :
Sase, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
Sase, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie.